Ármin Csukovics (ur. 12 lipca 1992) – węgierski skoczek narciarski, reprezentant Kõszegi Sportklub. Medalista mistrzostw kraju.

W styczniu 2008 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 38. i 36. lokatę w Eisenerz. Następnie wystartował na mistrzostwach świata juniorów 2008 w Zakopanem, na których zajął 74. miejsce. W lutym 2009 po raz drugi wziął udział w mistrzostwach świata juniorów zajmując 76. lokatę indywidualnie oraz 18. drużynowo w Szczyrbskim Jeziorze. Na mistrzostwach świata juniorów 2010, zajął 74. pozycję indywidualnie. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w styczniu  2011, zajmując 39. i 40. miejsce w konkursach FIS Cupu w Kranju.

Zdobył medale mistrzostw Węgier w zawodach indywidualnych – złoty w 2007 i 2013, srebrny w 2008 i dwukrotnie w 2009 oraz brązowy w 2011.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Csukovicsa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992